

Musica 
 InCanto – album di Ambra Angiolini del 1999
 Incanto – album di Andrea Bocelli del 2008
 Incanto – singolo di Tiziano Ferro del 2015

Altro 
 Incanto – fenomeno comportamentale
 Incanto – termine alternativo per indicare un'asta